Den nederländska Eredivisie 2001/2002 spelades av 18 lag. AFC Ajax vann ligan.

Tabell

Kval till Eredivise 2002/2003

Grupp A

Grupp B

Externa länkar 
 Eredivisie official website - info on all seasons

Referenser 

2001/2002
Fotbollssäsongen 2001/2002
2001 i Nederländerna
2002 i Nederländerna